Manzonia purpurea är en snäckart som först beskrevs av Dall 1871.  Manzonia purpurea ingår i släktet Manzonia och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
purpurea